Казино́:
 Казино́ ( — «домик») — обычно центральное здание в ансамбле виллы эпохи Возрождения.
 Казино́ — игорное заведение, клуб, увеселительное заведение с рестораном.
 «Казино» — алкогольный коктейль.
 «Казино» — прежнее название футбольного клуба «Ред Булл» (Зальцбург, Австрия).

Название фильма 
 «Казино» — фильм 1992 года (Россия, режиссёр Самсон Самсонов).
 «Казино» — фильм 1995 года (США, режиссёр Мартин Скорсезе).

Топоним 
 Казино — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Ка́зино — село в Задонском районе Липецкой области.

См. также 
 
 Казино Джек
 Казино Росс
 Казино Stratosphere
 Казино Герхарда
 Казино New Frontier
 
 Касинос

Примечания